Krnáč, Krnáčová je příjmení více osob:

 Jozef Krnáč (* 1977) – slovenský judista
 Martin Krnáč (* 1985) – slovenský fotbalový brankář
 Mikuláš Krnáč (* 1947) – slovenský fotbalista

ženská varianta s přechýlením:

 Adriana Krnáčová (* 1960) – česká politička slovenského původu